Richard Eckermann ist der Name folgender Personen:
* Richard Eckermann (Vizeadmiral) (1862–1916), deutscher Marineoffizier
 Richard Eckermann (Paramilitär) (1899–1937), deutscher Paramilitär und Parteifunktionär (NSDAP)